Peter Hansen House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Peter Hansen House (Pierre, South Dakota), NRHP-ID 98001410
 Peter Hansen House (Manti, Utah), NRHP-ID 83003187